Línea 108 puede referirse a:

 Línea 108 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 108 de colectivos de Corrientes, Argentina.
 Línea 108 de autobuses de Madrid, España.
 Antigua Línea 108 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.